Adolf Stelzer (1882), Zwitsers voetballer (1882-1950)
 Adolf Stelzer (1908), Zwitsers voetballer (1908-1977)